Der Moorilla Hobart International 2008 war die 15. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 6. bis 11. Januar 2008 statt.

Im Einzel gewann Eleni Daniilidou gegen Wera Swonarjowa durch walkover. Im Doppel gewann die Paarung Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual mit 6:2 und 6:4 gegen Eleni Daniilidou / Jasmin Wöhr.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Hobart
Hobart City